У́лица Зо́и Космодемья́нской — одна из основных радиусных магистралей города Липецка. Проходит в Левобережном округе (Новолипецк) от площади Мира до Переделиц. Продолжается как Грязинское шоссе. Параллельно проходят улицы Боровая и Берёзовая. К нечётной стороне примыкают Осенний проезд и Кирпичная улица, к чётной — улицы Адмирала Макарова и Алмазная.

История 
Возникла в 1930-е годы при строительстве посёлка в левобережной части города, названного Новолипецком. Первоначально называлась Грязинским большаком, так как вела из Липецка в посёлок Грязи. Во 2-й половине 1940-х годов получила статус улицы и имя в честь красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта З. А. Космодемьянской.

В конце 1950-х годов по всей стране началось строительство коллективных домов по «горьковскому» методу. Это были одноэтажные дома с 1—2-комнатными квартирами без удобств. Именно такими домами застроили улицу Зои Космодемьянской, причём без согласия управления архитектуры. Такие дома остаются до сих пор практически на всём протяжении улицы. Только небольшая часть (от площади Мира до улицы Адмирала Макарова) застроена многоквартирными домами (в основном хрущёвками). Здесь появился квартал, которому дали название «Осенний» (отсюда — Осенний проезд). Он был застроен пятиэтажками 464-й серии.

В 1970-х годах по улице Зои Космодемьянской намечалось пустить троллейбус до Казинки.

Улица Зои Космодемьянской является одним из районов Липецка (наряду с Лесной улицей и посёлком Заречье), где компактно проживают цыгане.

Застройка 
Застройку начального участка составляют многоквартирные дома. Большая же часть улицы состоит из частных строений и двухэтажных жилых домов. В доме № 178 расположена средняя школа № 26, ныне филиал школы № 4.

Транспорт 
 К домам начала улицы — трол. 7, 8; авт. 6, 6к, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 40, 40а, 106, 112, 306, 308, 308к, 309, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 343, 351, 353, 356, 380, ост.: «Пл. Мира».
 К домам середины и конца улицы — авт. 6, 6к, 34, 40, 40а, 106, 112, 343, ост.: «Ул. Зои Космодемьянской», «Сосновый бор», «Боровая ул.», «Почта», «Поворот на Силикатный»
 К домам конца улицы — авт. 34, 40, 40а, 104, 106, 112, 343, ост.: «Железнодорожный переезд», «Переделицы».

На улице Зои Космодемьянской (возле дома № 4а) находится автобусная станция «Площадь Мира», с которой отправляются автобусы в сторону Грязей.

Объекты, названные в честь Зои Космодемьянской
Улицы Липецка
Левобережный округ Липецка